Miele di tarassaco può indicare:

 il miele di tarassaco propriamente detto, ovvero un miele ottenuto da api che hanno visitato principalmente da fiori di tarassaco; 
 lo sciroppo di tarassaco, un denso sciroppo o una gelatina ottenuti dalla bollitura dei fiori di tarassaco con zucchero e limone, che ha colore, dolcezza e consistenza simili al miele, e che pertanto viene spesso, seppure impropriamente, chiamato miele di tarassaco.